

Personen
Andrea Bandini, Italiaans voetballer
Ilario Bandini, Italiaans zakenman, autocoureur en een bouwer van raceauto's
Lorenzo Bandini, Italiaans autocoureur
Terzo Bandini, Italiaans motorcoureur

Overig
Bandini (automerk), Italiaans automerk
Bandini (film), film uit 1963 van de Indiase regisseur Bimal Roy